Prce ist der Familienname folgender Personen:

 Franjo Prce (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Nikola Prce (* 1980), bosnisch-herzegwoinscher Handballspieler